Храст — чешский город, находящийся в районе Хрудим Пардубицкого края в 12 км на юго-восток от г. Хрудим. По состоянию на 28.06.2006 здесь проживало 3186 человек.<div>Исторический центр города является памятной зоной. В квартале Подлажице вплоть до гуситских войн находился бенедиктинский монастырь.

История 
>Подлажицкий монастырь впервые упоминается в 1160 г., а Храст, вероятно, основанный его монахами, — в 1318 г. В 1853 г. Храст получил статус города.

Население

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Пардубицкого края